HMS Furious ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Royal Navy británica:

 , botado en 1797, fue una cañonera de 12 cañones.
 , botado en 1804, fue una de 12 cañones.
 , botada en 1850, era una fragata a vapor de ruedas con casco de madera.
 , botado en 1896, fue un crucero protegido de segunda clase perteneciente a la clase Arrogant.
 , botado en 1916, era un crucero de batalla de clase Courageous convertido a portaaviones entre 1921 y 1925.

Nombres de buques británicos